Anchietense – abitanti di Anchieta (Espírito Santo)
Anchietense – abitanti di Anchieta (Santa Catarina)